

События 
 Консулы Гней Клавдий Север и Луций (Тиберий) Клавдий Аврелий Квинтиан.
 Поход Александра в Галлию. Он завёл с варварами переговоры, предлагая деньги.
 19 марта — группа новобранцев провозглашает императором префекта Максимина. Между легионами начались переговоры, и все перешли на сторону Максимина. Александр, его мать Юлия Соэмия и его друзья убиты.
 235—238 — Император Рима Максимин Фракиец, Гай Юлий Вер (ок.172-238, 10.5). Начало эры солдатских императоров. Он ссылает на рудники Сардинии епископа Понтиана и его соперника Ипполита.
 235—236 — Папа римский св. Антер.
 Около 235 — Мученичество св. Барбары в Никомедии.
 Распад державы сяньби.

Скончались 
 Понтиан (папа римский)
 Дион Кассий
 19 марта — Александр Север — последний представитель древнеримской династии Северов, император Римской империи с 222 года.

См. также

Примечания